Toponímia:
 Joinville (Brasil) ciutat a l'estat de Santa Catarina 
 Joinville (Alt Marne), municipi francès al departament de l'Alt Marne 
 Joinville-le-Pont municipi francès al departament de Val-de-Marne i a la regió de l'Illa de França
 Senyoria de Joinville, senyoria feudal
 Thonnance-lès-Joinville municipi francès al departament de l'Alt Marne 
 Joinville Esporte Clube, club de futbol brasiler 
 Jean de Joinville (1224 -1317), escriptor de la noblesa medieval